Громадська організація «Прихист» — це некомерційна організація, заснована в 2016 році в місті Нікополь, що знаходиться на південному сході України. Метою організації є захист прав інвалідів та людей похилого віку, а також допомогу людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Крім  соціальної допомоги, організація займається суспільним медіа, в рамках якого випускаються текстові та відеоновини. 

Одним з основних напрямів діяльності організації є соціальна підтримка місцевого населення. «Прихист» в спіробітництві з іншими фондами надає допомогу особам з інвалідністю та особам похилого віку. Також організація забезпечує підтримку для людей, які постраждали внаслідок воєнних дій та конфліктів.

Крім цього, «Прихист» займається організацією та проведенням різноманітних благодійних акцій та заходів для місцевих жителів. Зокрема, заходів для дітей, які потребують особливої уваги, та забезпечує їм необхідні матеріали для занять та розвитку.

Інформація 
Усі дії «Прихисту» спрямовані на поліпшення якості життя місцевого населення та допомомога людям у складних життєвих обставинах. Організація співпрацює з місцевими органами влади, бізнесом та іншими громадськими організаціями для досягнення спільної мети - покращення соціально-економічного становища місцевого населення та їх медіаграмотності. 

Одним з важливих напрямів діяльності організації є підтримка ветеранів війни та учасників АТО. «Прихист» надає їм необхідну допомогу та підтримку. Організація також сприяє трудовій реабілітації ветеранів, допомагаючи їм знайти роботу або підтримуючи відкриття власного бізнесу.

Діяльність 

Медіа-складова організації «Прихист» включає в себе інтернет-видання та газету «Грані», які забезпечують широку розповсюдженість інформації про діяльність організації, а також про проблеми та події в місті та навколишніх територіях.

Інтернет-видання «Прихист» є основним джерелом інформації про діяльність організації. На сайті регулярно публікуються новини, статті, інтерв'ю та репортажі, присвячені проблемам місцевого населення, а також проєктам та акціям, які проводить «Прихист». 

«Прихист» допомагає підвищувати освіченість та свідомість місцевого населення, забезпечуючи доступ до актуальної та об'єктивної інформації про події в місті та району, про проблеми та перспективи розвитку громадського сектору. Діяльність організації «Прихист» є важливим інструментом залучення уваги громадськості до соціальних проблем та формування громадської думки щодо їх вирішення.

Крім того, інтернет-видання допомагає забезпечувати інформаційну підтримку проєктів та ініціатив організації. Це дозволяє ефективно просувати їх серед місцевої громади та залучати нових учасників до розвитку громадського життя в місті.

Розширення діяльності організації до сусідніх міст та сіл є важливим кроком у забезпеченні підтримки місцевих ініціатив та сприянні розвитку громадського життя в регіоні в цілому. Діяльність організації «Прихист» в сусідніх територіях є важливим внеском у розвиток громадського сектору Дніпропетровської області.

Штат організації 

 Координатор проекту — Олександр Жуков
 Головний редактор — Ганна Целуйко
 Відеооператор, режисер монтажу, за потребою графічний та відеодизайнер — Юрій Брицький

Історія 
Наприкінці 2015 року Катерина Фоміна започаткувала громадську організацію «Прихист». До складу організації входило дві особи: Катерина Фоміна та Маргарита Дегтерєва. Вони займалися громадською роботою та писали про життя міста. Виявлені проблеми вирішували разом зі своїми читачами. 

З початком війни на Сході України організація не була осторонь, вела волонтерську діяльність, допомагали українським бійцям у зоні проведення АТО. Через волонтера Сергія Голтву, постійно підтримували солдатів фінансуванням, матеріально, технічно та господарсько.

Влітку 2017-го запросили фахівців з оцінювання політик та проектів Михайла Саву та Ларису Пильгун із Києва для проведення тренінгу «Взаємодія з владою орієнтована на результат». 2018-го запросили київського імунолога Федора Лапія до Нікополя, де він читав лекцію про необхідність вакцинації. У 2019 році отримали перший грант та реалізували проект: «Жінки дії» (за фінансової підтримки МБФ «Український жіночий фонд»).

Брали проби з Каховського водосховища. Допомогали Марганецькому лісовому господарству посприяти упійманню браконьєрів у селі Мар'янське, які вирізали 111 дерев та завдали збитків у 700 тисяч гривень.

Влітку 2018 після урагану збирали заявки городян та закупили саджанці дуба, ясена та горобини, які висадили мешканцям.

2018-й став роком народження газети «Грані» (перший тираж 3000 екземплярів) та офіційною реєстрацією як ЗМІ. Так було офіційно відокремлено громадську організацію від журналістики. 

2019-го, використовуючи газету та групу, організували благодійний збір речей та доставили їх до дитячих будинків та лікарень. Через ті ж самі ресурси збирали гроші для благодійного фонду «Дітям Нікополя» на операцію Маші Борисенко. Разом із істориком Богданом Стратейчуком шукали кошти на видання першого підручника з історії Нікополя.

Для підвищення особистої медіаграмотності, у 2019-му журналісти їздили до Харкова та Ужгорода на тренінги з цивільної журналістики медіагрупи «Накіпело» та Академія Deutsche Welle.

Газета Грані 
Газета «Грані» виходила з 2018 до 2021 року у друкованому та електронному форматах і мала велику аудиторію серед місцевого населення. У газеті публікувались статті, інтерв'ю, репортажі та аналітичні матеріали про соціально-економічну ситуацію в місті та районі, про діяльність організації «Прихист», про події в культурному та громадському житті. В газеті також з'являлись матеріали, присвячені здоровому способу життя, екології та іншим важливим темам для місцевої спільноти.

Місія 
Надавати людям точну та достовірну інформацію про події у місті та країні. Не проходити повз проблеми, а брати участь у їх вирішенні. 
Організація «Прихист» активно співпрацює з місцевими владами та іншими організаціями громадського сектору для здійснення проєктів, спрямованих на розвиток освіти, культури, спорту, екології та інших галузей, що є важливими для місцевої громади.

Розширення діяльності організації до сусідніх міст та сіл є важливим кроком у забезпеченні підтримки місцевих ініціатив та сприянні розвитку громадського життя в регіоні в цілому. Діяльність організації «Прихист» в різних містах та селах є важливим внеском у розвиток громадського сектору Дніпропетровської області та підвищення якості життя місцевих жителів.

Посилання 

 
 Канал Громадська організація «Прихист» на YouTube
 Прихист в Telegram
 
 
 

ЗМІ
Районні газети України
Інтернет-ЗМІ
Інтернет-активізм
Інтернет
Громадські організації України
Громадська думка